Tratado de Copenhaga pode referir-se a:
 Tratado de Copenhaga (1441), tratado de paz que colocou fim à Guerra Países Baixos Borgonheses-Liga Hanseática
 Tratado de Copenhaga (1468), pelo qual Margarida da Dinamarca ficou noiva de Jaime III da Escócia 
 Tratado de Copenhaga (1660), tratado de paz da Segunda Guerra do Norte
 Tratado de Copenhaga (1670), aliança e tratado comercial entre a Dinamarca-Noruega e o Reino da Grã-Bretanha
 Tratado de Copenhaga (1709), aliança na Grande Guerra do Norte
 Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2009, conferência que pode resultar em tratado